Вале́рий Кондра́тьев:

 Кондратьев, Валерий Васильевич (1895—1941) — советский художник-пейзажист.
 Кондратьев, Валерий Павлович (род. 1952) — советский и российский актёр театра и кино.